Das Perwenstwo FNL 2016/17 war die 25. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Die Saison startete am 11. Juli 2016 und endete am 20. Mai 2017.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten an 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen direkt in die Premjer-Liga 2017/18 auf, während der Dritte und Vierte über die Relegation aufsteigen konnte. Die letzten vier Teams stiegen in die Perwenstwo PFL ab.

Vor der Saison 
Baltika Kaliningrad entging letzte Saison nur dem Abstieg, weil Wolga Nischni Nowgorod wegen Konkurs aufgelöst wurde. Da FK Smena Komsomolsk-na-Amure (Sieger der Zone Ost) auf den Aufstieg verzichtete, bleibt auch FK Jenissei Krasnojarsk zweitklassig. Die vier anderen Zonensieger stiegen auf.

Aus der Premjer-Liga kamen mit Dynamo Moskau, Mordowija Saransk und Kuban Krasnodar drei Absteiger hinzu.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Relegation 
Der Dritte und Vierte des Perwenstwo FNL spielten gegen den 13. und 14. der Premjer-Liga 2016/17 um die Qualifikation für die Premjer-Liga 2017/18.

|}
FK SKA-Chabarowsk stieg auf.

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2016 17
Fußballsaison 2016/17